East Dean est un village du Sussex de l'Ouest.
 East Dean est un village du Sussex de l'Est.
 East Dean était une paroisse civile du Gloucestershire.